Molinara ima više značenja:
 Molinara, Benevento
 Molinara, Pavia